El Torneig de Katowice 2014, conegut oficialment com a BNP Paribas Katowice Open 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 13 d'abril de 2014 al Spodek de Katowice, Polònia.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014